Pakt je dohoda mezi státy.
 vojenský pakt

mezinárodní smlouvy
 Německo-polský pakt o neútočení – smlouva o neútočení mezi Nacistickým Německem a Polskem
 Pakt Ribbentrop–Molotov – pakt o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem
 Briandův–Kelloggův pakt (také Pařížský pakt) – mezinárodního smlouva vylučující válku jako prostředek řešení mezinárodních sporů
 Sovětsko-finský pakt o neútočení – dohoda o neútočení mezi SSSR a Finskem 
 Sovětsko-japonský pakt o neutralitě – dohoda o neútočení mezi SSSR a Japonskem
 Pakt tří – vojenská aliance mezi nacistickým Německem, Itálií a Japonskem zakládající spojenecký blok Osa Berlín-Řím-Tokio
 Pakt proti Kominterně – dohoda mezi Německem a Japonskem
 Ocelový pakt – spojenecká smlouva mezi nacistickým Německem a Itálií
 Varšavská smlouva – spojenecká smlouva východního bloku během studené války

Externí odkazy